Рехлин — фамилия и топоним:

 Рехлин, Карл (1802—1875) — немецкий художник.

 Рехлин — коммуна в Германии в земле Мекленбург-Передняя Померания.
 Рехлин — военный аэродром рядом с одноименным селом в земле Мекленбург-Передняя Померания.